Település
 Amerikai Egyesült Államok
 Battle Creek (Iowa)
 Battle Creek (Michigan)
 Battle Creek (Nebraska)
 Pleasant Grove (Utah), eredeti  neve Battle Creek
 Folyó
 Battle Creek Michigan államban
 Kultúra
 Battle Creek 2015-ös amerikai tévésorozat